Сандвикен:

 Сандвикен — город в Швеции в лене Евлеборг.
 Сандвикен — шведский спортивный клуб из Сандвикена.